Wilhelminaziekenhuis (Assen), voormalig ziekenhuis in de Nederlandse plaats Assen
 Wilhelmina Ziekenhuis Assen, het huidige ziekenhuis
 Wilhelminaziekenhuis (Doetinchem), voormalig ziekenhuis in de Nederlandse plaats Doetinchem
 Wilhelminaziekenhuis (Nijmegen), voormalig ziekenhuis in de Nederlandse plaats Nijmegen
 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, ziekenhuis in de Nederlandse plaats Nijmegen (ontstaan uit een fusie van het voorgaande)

Zie ook
 Wilhelmina Kinderziekenhuis
 Wilhelmina Gasthuis (Amsterdam)